Алиджони Айни (; род. 6 августа 2004 года в Кулябе, Таджикистан) — таджикский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и национальной сборной Таджикистана, выступающий на правах аренды за «Истиклол».

Клубная карьера 
Алиджони начинал карьеру в клубе «Локомотив-Памир», выступавшем в первой лиге Таджикистана. Зимой 2022 года он стал игроком команды «Регар-ТадАЗ» из высшей лиги страны. Алиджони дебютировал за неё 2 апреля того же года, заменив Фируза Бобиева в перерыве матча с «Равшаном». 1 мая полузащитник забил свой первый гол в высшем дивизионе, поразив ворота «Эсхаты». Всего в составе «автозаводцев» Алиджони провёл 8 игр, отметившись 1 голом. 11 августа он был приобретён «Краснодаром» для второй команды клуба.

Карьера в сборной 
Алиджони представляет Таджикистан на юношеском и молодёжном уровнях. Дебютный вызов в национальную сборную Таджикистана полузащитник получил из-за травмы Искандара Джалилова. Свой первый матч в её составе он сыграл 25 марта 2021 года, выйдя на замену вместо Парвизджона Умарбаева на 85-й минуте встречи с Монголией в рамках квалификации на чемпионат мира 2022.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Краснодара» 
 Профиль на National Football Teams 

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Локомотив-Памир»
Игроки ФК «Регар-ТадАЗ»
Игроки ФК «Краснодар-2»